Streets of Philadelphia steht für:

 Streets of Philadelphia (Lied), oscarprämiertes Lied von Bruce Springsteen (1994)
 Streets of Philadelphia – Unter Verrätern, US-amerikanischer Kriminalfilm von Robert Moresco (2006)